A 2006-os rali-világbajnokság volt a 34. rali-világbajnoki szezon. Január 20-án kezdődött és december 3-án lett vége. Az egyéni bajnok Sebastien Loeb lett, a csapatvilágbajnok pedig a Ford.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2006-os rali-világbajnokságról a wrc.com honlapon
 2006-os rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali